Lougnon est le patronyme de plusieurs personnalités françaises liées à l'île de La Réunion, dans le sud-ouest de l'océan Indien :
Albert Lougnon (1905-1969), historien de la première moitié du .
Jean-Baptiste Antoine Lougnon, gouverneur de La Réunion et de la Guyane française dans la seconde moitié du  et grand-père paternel du précédent.
Jacques Lougnon, personnalité de la seconde moitié du , frère du premier et donc petit-fils du précédent.

Patronyme réunionnais